Toxicity kan henvise til:

 Toksicitet, en måling af gift
 Toxicity (album), et 2001 album af System of a Down
 "Toxicity" (sang), den anden singel fra the System of a Down fra album af samme navn